Форум може значити:
 Римски форум, средиште јавног живота древног Рима
 Форум (интернет), место расправе на интернету путем веб апликације
 Трајанов форум, Римски форум изграђен за вријеме цара Трајана
 Форум у значењу организације или удруге, нпр:
 Светски социјални форум, покрет за глобалну правду и солидарност
 Барањски демократски форум, невладина организација за заштиту људских права 
 Форум, издавачка кућа и штампарија у Новом Саду